Afton (Iowa)
 Afton (Minnesota)
 Afton (New York)
 Afton (Oklahoma)
 Afton (Wyoming)
 Afton – personaggio menzionato nella serie di romanzi e film Twilight, creata da Stephenie Meyer.
 Afton – cognome di William, principale antagonista nei giochi della saga Five Nights at Freddy's e nei romanzi basati su di essi (Five Nights at Freddy's: The Silver Eyes, Five Nights at Freddy's: The Twisted Ones e The Fourth Closet)